Rajon Zentralne-Misto (ukrainisch Центрально-Міський район) ist der Name folgender Verwaltungseinheiten in der Ukraine:

 Rajon Zentralne-Misto (Horliwka), Stadtrajon in der Stadt Horliwka
 Rajon Zentralne-Misto (Kriwyj Rih), Stadtrajon in der Stadt Kriwyj Rih
 Rajon Zentralne-Misto (Makijiwka), Stadtrajon in der Stadt Makijiwka